Tasajo puede referirse a:

 tasajo, corte de carne de res; o
 el nombre común de las plantas:
 Hylocereus undatus; o
 Cylindropuntia arbuscula.